

Patronymie

 Antoine Bouscatel (1867-1945) était un joueur de cabrette. 
 René Bouscatel (1946- ) est un ancien joueur de rugby à XV puis président du Stade toulousain.